Burdon Canal Nature Reserve – riserva naturale in Belize
 Eric Burdon – cantante inglese
 Great Burdon – villaggio dell'Inghilterra nella contea del Durham
 John Burdon Sanderson Haldane – biologo e genetista inglese
 Old Burdon – villaggio dell'Inghilterra nella contea del Durham
 Richard Burdon Haldane – politico, avvocato e filosofo scozzese, di cittadinanza britannica